Batteri kan avse:
 Batteri (elektricitet) – en komponent bestående av en eller flera celler som innehåller lagrad energi som görs tillgänglig i elektrisk form
 Batteri (musikinstrument) - äldre term för trumset
 Värmebatteri – finlandssvenska, se radiator
 Artilleribatteri – inom artilleriet ett antal artilleripjäser eller raketer som är uppställda tillsammans
 Batteri (schack) – två eller flera pjäser på samma kolumn eller diagonal
 Batterivärmeväxlare –  en typ av värmeväxlare som används i ventilationsanläggningar för hus, framför allt i större byggnader som kontorshus och industribyggnader, för att återvinna värme ur frånluften

Se även
Batteriet